Lost Highway:

 Lost Highway (Шоссе в никуда) — фильм Дэвида Линча 1997 года.
 Lost Highway — альбом Bon Jovi 2007 года.
 «Lost Highway» — заглавная песня альбома, также выходила как сингл.
 Lost Highway Records — американская звукозаписывающая компания, работающая с исполнителями кантри.
 Lost Highway — альбом-саундтрек для фильма 1997 года «Шоссе в никуда» Дэвида Линча.